

Személyek
Juan Pablo Raba kolumbiai film, TV és telenovella szerző

Települések
 Horvátország
Raba település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Indonézia
Raba város Sumbawa szigetén

Vizek
 Ausztria
Raba a Gurk mellékvize Karintiában, Ausztriában

 Lengyelország
Raba folyó Dél-Lengyelországban, Kis-Lengyelország vajdaságban, a Visztula jobb oldali mellékvize

 Szlovénia
Raba a Rába folyó neve a szláv nyelvekben